Беля́нский (Беля́нская) (, , ) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 
 Белянский, Андрей Дмитриевич (1930—2006) — советский и российский инженер.
 Белянский, Боян (род. 1986) — сербский гандболист.
 Белянский, Дмитрий Юрьевич (род. 1980) — украинский писатель и журналист.
 Белянский, Игорь Леонидович (1950—2006) — крымский краевед и журналист, знаток топонимии Крыма.
 Белянский, Йован (1901—1982) — югославский военный и общественно-политический деятель.
 Белянский, Николай Петрович (1931—2009) — советский шахтостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Белянский, Пётр (1736—1798) — греко-католический священник, епископ Львовский (1779—1798).

 Белянская, Анжела Михайловна (род. 1967) — российская актриса.

Топоним 
 Белянский — хутор в Ростовской области.

См. также 
 
 Белянчиков
 Бельянская пещера